Quarter Moon in a Ten Cent Town — четвёртый студийный кантри-альбом американской певицы Эммилу Харрис, выпущенный в январе 1978 года на рекорд-лейбле Warner Bros. Records. Пластинка заняла строчку № 3 в Top Country Albums и № 29 в Billboard 200. Сингл «Two More Bottles of Wine» возглавил Hot Country Songs, песня «To Daddy» достигла позиции № 3, а «Easy From Now On» — № 12. В отличие от предшественников, альбом состоял из работ современных авторов и не содержал популярной классики кантри или рока, равно как и треков из репертуара Грэма Парсонса.

Альбом 
Прошлые релизы Харрис состояли в основном из кантри-стандартов, творчества Грэма Парсонса и поп-роковых песен. Однако за несколько лет певица и её продюсер Брайан Ахерн накопили внушительную коллекцию самого разного материала. Этому способствовали их близкие отношения и последующий брак, позволявшие им работали над песнями спонтанно и под вдохновение. В итоге на Quarter Moon in a Ten Cent Town они смогли попробовать новый подход. Окончательно перестав опираться на музыку Парсонса, певица в этот раз не записала ни одной его композиции. Не было в трек-листе и проверенной временем популярной классики. Взамен артистка сосредоточилась на материале современных авторов. Стилистически альбом стал переходным между ранними экспериментальными работами Харрис и более традиционными кантри-проектами, которые она стала записывать на следующем этапе карьеры.

На альбоме Харрис представила сентиментальную песню Долли Партон «To Daddy» и композицию техасского рокера  «Two More Bottles of Wine». Здесь же были две работы канадского песенника : «My Songbird» и «Defying Gravity». Прощальным подарком Родни Кроуэлла, покинувшего вскоре The Hot Band ради сольной карьеры, стали треки «Ain’t Living Long Like This» и «Leaving Louisiana in the Broad Daylight». Балладу «Green Rolling Hills»  с Харрис спели  и заменивший Кроуэлла Рики Скэггс. Вилли Нельсон присоединился к ней в композиции Уолтера Мартина Коварта «One Paper Kid». Этот дуэт в стиле «отец-дочь» стал развитием их приятельских отношений и частых гастролей Харрис у Нельсона на разогреве. Название альбому дала фраза из песни «Easy From Now On»  и Сюзанны Кларк. Последняя нарисовала для пластинки обложку.

Помимо бывших и текущих членов The Hot Band вроде Джеймса Бёртона, Эмори Горди и Глена Хардина, с Харрис на альбоме записались  (аккордеон и саксофон) и  (фиддл) — оба из группы The Band, с которой певица ранее снялась в фильме-концерте «Последний вальс». Штатный гитарист The Hot Band Альберт Ли на этот раз играл не только на гитаре и мандолине, но и на фортепиано в «Two More Bottles of Wine». В 2004 году Quarter Moon in a Ten Cent Town был отреставрирован и переиздан с двумя концертными бонус-треками — «New Cut Road» авторства Гая Кларка и «LaCassine Special» (дуэтом с ).

Релиз 
Альбом занял строчку № 3 в чарте Top Country Albums и № 29 в Billboard 200. Сингл «Two More Bottles of Wine» стал для Харрис третьим по счету хитом № 1 в Hot Country Songs. Песня «To Daddy» достигла строчки № 3, а «Easy From Now On» — № 12. По продажам Quarter Moon in a Ten Cent Town получил золотой статус. Пластинка номинировалась на премию «Грэмми» как «Лучшее женское вокальное кантри-исполнение». Журнал Rolling Stone включил её в свой список «50 кантри-альбомов, которые должен иметь каждый поклонник рока» (2015). Между тем певица была недовольна релизом, считая что после сведения материал утратил изначальную атмосферу. Проблему она видела в своём излишнем вмешательстве в процесс микширования — в погоне за идеальным звучанием и вопреки доводам Брайана Ахерна. Это в дальнейшем повлияло на желание Харрис записать более живой и традиционный кантри-альбом — Blue Kentucky Girl (1979).

Трек-лист 

Бонус-треки в переиздании 2004 года:

 «New Cut Road» (Гай Кларк) — 4:10
 «LaCassine Special» (с ) (, Эдди Шулер) — 2:44

Музыканты 

 Брайан Ахерн — акустическая гитара, 12-струнная гитара, гитара с жильными струнами, перкуссия, baby bottle
  — бэк-вокал
 Джеймс Бёртон — электрогитара
 Родни Кроуэлл — акустическая гитара, электрогитара,
  — фиддл, бэк-вокал
  — педал-стил
 Эмори Горди — бас
 Глен Хардин — фортепиано, электропианино, оркестровки, дирижёр
 Эммилу Харрис — вокал, акустическая гитара
  — аккордеон, баритон-саксофон
  — дуэт-вокал
 Альберт Ли — акустическая гитара, электрогитара, мандолина, фортепиано
 Вилли Нельсон — дуэт-вокал
  — гармоника
 Рики Скэггс — фиддл, альт
  — ударные, перкуссия

Техперсонал 
 Брайан Ахерн — продюсер, звукоинженер
 Дониван Коварт — звукоинженер
 Брэдли Хартман — звукоинженер
 Майкл Холлифилд — дизайнер
  — фотограф

Чарты

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 
 

Альбомы, сертифицированные как золотые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Эммилу Харрис
Кантри-альбомы
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы 1978 года